BPI son unas siglas que puede referirse a:

 British Phonographic Industry, asociación musical del Reino Unido.
 Banco BPI, banco portugués.
 Banco de Pagos Internacionales, banco suizo.

Siglas